Het Europees Hof kan gebruikt worden in de volgende betekenissen:

 Het Hof van Justitie (Europese Unie), ook wel Europees Hof van Justitie
Deze instelling niet te verwarren met het overkoepelende orgaan, het Hof van Justitie van de Europese Unie
Dit Hof is gezeteld in Luxemburg en is een instituut van de Europese Unie.

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Dit Hof is gezeteld in Straatsburg en is een instituut van de Raad van Europa. Een van de verdragen die door dit hof gebruikt wordt, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (ook wel EVRM).